Hempstead (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Hempstead (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Hempstead (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York
 Hempstead (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook
 Hampstead